Motociklistična Velika nagrada Španije 2002 je bila petnajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2002. Potekala je 20. oktobra 2002.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2002
2002